ATP World Tour Finals 2011, właśc. Barclays ATP World Tour Finals 2011 – tenisowy turniej ATP rangi ATP World Tour Finals zamykający sezon rozgrywek męskich rozgrywany w dniach 20–27 listopada 2011 roku w Londynie na kortach twardych w hali o puli nagród 5 070 000 funtów.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy rezerwowi

Faza grupowa

Grupa A 
Wyniki

Tabela

Grupa B 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Zawodnicy rezerwowi

Faza grupowa

Grupa A 
Wyniki

Tabela

Grupa B 
Wyniki

Tabela

Faza pucharowa

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona turnieju 
 Drabinka gry singlowej 
 Drabinka gry deblowej 
  
 Profil turnieju na stronie ATP 
 Zasady wyboru półfinalistów 

2011 w tenisie ziemnym
2011
2011 w Anglii